ELKU ist eine Abkürzung für:

 die Evangelisch-Lutherische Kirche in Usbekistan
 die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn

Abkürzung